Eira kan syfta på:

 Eira (djur) – släkte av mårddjur
 Eira (namn) – ett kvinnonamn
 Eira (tidskrift) – en tidskrift
 EIRA – en forskningsstudie om reumatoid artrit

Geografi
 Eira, Helsingfors – en stadsdel i Helsingfors
 Eira, Messenien – en bergsfästning i Messenien i Grekland